Mario Mariani (1884-1951), écrivain italien ;
  (1898-1965), entomologiste italien ;
  (1970-), compositeur italien.